John McLoughlin – attore statunitense
John McLoughlin – (nato nel 1953) sceneggiatore statunitense
Jean Baptiste McLoughlin (1784-1857)